Afera paliwowa (1991)
 Afera paliwowa (2002)
 Afera paliwowa (2007)
 Afera Orlenu